Hindenberg bezeichnet

in Deutschland folgende Orte
 einen Ortsteil der Stadt Lübbenau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenberg; siehe Hindenberg (Lübbenau/Spreewald)
 einen Ortsteil der Stadt Lindow (Mark) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg; siehe Hindenberg (Lindow)
 einen Ortsteil der Gemeinde Veelböken im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern 

siehe auch den deutschen Schauspieler Gerhard Haase-Hindenberg
 Basil Hindenberg (1884–1975), englischer Geiger und Dirigent, siehe Basil Cameron
 Detlef Hindenberg (* 1947), deutscher Fußballtorhüter 
 Karl August Hindenberg (1868–1942), deutscher IHK-Syndikus und Parlamentarier